Trois régiments de cavalerie du Royaume de France ont reçu la dénomination « régiment de Beringhen » :
 Le régiment de Beringhen cavalerie (1670-1676) 
 Le régiment de Beringhen cavalerie (1700-1718)
 Le régiment de Beringhen cavalerie (1719-1730) 

Homonymie d'unités militaires